David Howell, un homme politique britannique né en 1936 ;
 David Howell, un golfeur britannique né en 1975.
 David Howell est un joueur d'échecs britannique né en 1990.